Die Mietkaution wird in mehreren Ländern erhoben, siehe hierzu
 Mietsicherheit (Deutschland)
 Sicherheitsleistung gemäß Art. 257e OR, siehe Sicherheitsleistung (Miete) (Schweiz)
 Kaution gemäß § 16b MRG, siehe Mietkaution (Österreich)